Aprilia Scarabeo, modello da motocross degli anni settanta
 Scarabeo, scooter degli anni novanta